Pension (von frz. und lat. pensio „Abwägen, Auszahlung, Abgabe“) steht für:

 Pension (Unterkunft), Beherbergungsbetrieb
 Pension (Bankwesen), kurzfristige Kredite zwischen Banken, siehe Pensionsgeschäft
 Pension (schweizerische Geschichte), jährliche Zahlungen aus dem Ausland an Schweizer Kantone und Patrizier (15. bis 18. Jahrhundert)
 Pension, eine regelmäßig ausbezahlte Altersversorgung
 siehe Ruhegehalt für Deutschland
siehe Allgemeines Pensionsgesetz für Österreich
siehe Pensionskasse für die Schweiz

Siehe auch:

 Der Pensionierte
 Männerpension 
 Tollpension